Beinwil (Argóvia)
Beinwil (Soleura)
Beinwil am See

Desambiguações de topônimos